«Говорящий Том и друзья» () — анимационный веб-сериал от компании Outfit7 Limited, основанный на одноимённой медиа-франшизе. Первые три сезона шоу выпускались австрийской анимационной студией «arx anima», а четвёртый и пятый — испанской студией People Moving Pixels. Начиная с 6 сезона, производством будет заниматься другая, пока что неизвестная студия.

Съёмки первого сезона были приостановлены 13 августа 2015 года, после выпуска 9-го эпизода «Во власти Луны». Сериал вернулся на YouTube 8 октября 2015 года, начиная с эпизода «Во власти Луны 2». Создатели также сделали ещё один перерыв после 22-й серии и не выпускали 23-ю до 10 марта 2016 года. В третий раз мультфильм приостановили 23 июня 2016 года, закончив 38 эпизодом «Жара», оставшиеся 14 серий вышли на YouTube снова с 22 сентября 2016 года. 30 августа 2016 года компания Outfit7 на своём сайте сообщила, что мультсериал продлён на второй сезон, который выйдет в эфир в 2017 году. 22 декабря 2016 года вышла финальная серия первого сезона «Секрет, который стоит хранить: часть 3».

Телекомпания Turner Broadcasting System Europe купила права на трансляцию мультсериала, и в настоящее время «Говорящий Том и Друзья» транслируется на британском подразделении телеканала «Boomerang» с сентября 2016 года. С апреля 2018 года сериал также транслируется на британском канале «Pop», подразделении одноимённого американского канала.

Начиная с 2016 года, на официальных интернациональных каналах «Talking Tom and Friends» на YouTube были выпущены дубляжи мультсериала на другие языки, над которыми работала студия The Kitchen Miami. Премьера русскоязычной версии состоялась 8 сентября 2016 года в 8:00 по Точному времени, однако, самой TKM был дублирован только первый сезон. Далее на официальном канале стали выпускать русский дубляж студии Selena International, который ранее, в 2018 году, был показан на российском телеканале «Карусель». Уже заказано продолжение - полнометражный мультфильм "Говорящий Том и Друзья в кино", премьера которого запланирована на 1 января 2024 года.

Официальный слоган сериала (до 2020 года) — «5 друзей. 1 гараж. Тонны веселья!». Новый официальный слоган — «Дружба никогда не заканчивается!».

История 
7 октября 2013 года Outfit7 объявила, что они наняли Джо Ансолабехера для создания 10-минутного комедийного CGI-сериала, основанного на франшизе Talking Tom и изначально названного «Том на дороге». В сериале должны были появиться Том, Бен, Анджела и Джинджер, а премьера должна была состояться в конце 2014 года. 3 марта 2014 года журнал Kidscreen объявил, что сериал будет называться «Говорящий Том и друзья», и продюсироваться творческой студией «BRB Screen 21». Пилотный эпизод, наконец, вышел 23 декабря 2014 года в виде CGI-мультсериала, который был спродюсирован ARX Anima и представил нового персонажа по имени Хэнк.

23 февраля 2015 года Outfit7 объявила, что премьера полного цикла состоится 30 апреля 2015 года, а новые эпизоды будут выходить еженедельно. Первый сезон продлился с 30 апреля 2015 года по 22 декабря 2016 года. Он выиграл премию «Лучший анимационный сериал» на премии Cablefax Awards 2016 года, и поэтому 18 августа 2016 года шоу получило «зелёный свет» на второй сезон с ещё 52 эпизодами, но в итоге их вышло только 26, а вторая половина эпизодов вошла в третий сезон. Второй сезон транслировался с 15 июня 2017 года по 15 марта 2018 года, третий — с 10 мая по 27 декабря 2018 года, четвёртый — с 16 мая 2019 года по 27 марта 2020 года. 5 сезон выходил с 8 мая 2020, по 28 ноября 2021. Также создатели подтвердили новый 6 сезон. Он находится в разработке и его дата выхода 2023.

Сюжет 
Сериал рассказывает о повседневной жизни Говорящего Тома и его друзей. Том и его занудный деловой партнер Бен постоянно разрабатывают мобильные приложения и другие изобретения, чтобы достичь славы и богатства и попытаться показать себя миру, но это всегда приводит к обратным результатам. Подруга Тома, Анджела, пытается быть певчей звездой, независимо от того, что она делает, чтобы достичь этого. Сосед Тома, Джинджер очень часто заглядывает сюда, чтобы пошалить с озорством в рукаве. Глупый лучший друг и сосед по комнате Хэнк-домосед, ОЧЕНЬ много смотрит телевизор. А бывшая диссидентская поп-звезда Бекка Спарклз стала новой соседкой Анджелы по комнате и, похоже, влюбилась в Хэнка. Тем не менее, невзирая на неприятности всех форм и размеров, будь то злой Гендиректор, таинственный новый сосед Тома или просто несчастный случай в новом творении Бена, банда будет веселиться, несмотря ни на что, и всегда помнить одну вещь, которая держит их вместе: дружба никогда не заканчивается!

Персонажи 

 Том - серо-полосатый кот. Постоянно разрабатывает приложения вместе с Беном. Предпочитает бизнес. Является лидером команды, озорной, харизматичный, энергичный и любит веселье. В оригинале озвучен Колином Хэнксом.
 Бен - коричневый пёс, лучший друг Тома. Ему нравится придумывать вещи и работать над приложениями. Является мозгом команды, очень серьёзный, но иногда безумен. Озвучен Джеймсом Адомианом.
 Анджела - белая кошка, подруга и возлюбленная Тома. Певица. Супер-весёлая, иногда застенчивая девушка. Озвучена Лизой Шварц.
 Джинджер - рыже-белый соседский котёнок. Ненавидит романтику. В первом сезоне сказал, что он из второй богатейшей семьи в городе. Озвучен Марией Бэмфорд.
 Хэнк - бело-синий пёс, сосед Тома. Немного глуповат, но добрый. В 1 сезоне 0 серии "Реалити-шоу" и 42 серии "Паралельная вселенная" сказал, что во Франции его называли "Honk". Озвучен Томасом Кенни.
 Гендиректор (настоящее имя  Карл) - самыйамый богатый человек в городе Тома. Том и его друзья общались с ним, но вскоре Гендиректор стал им главным врагом и соперником. Пытается обанкротить «Предприятие Тома и Бена». Озвучен Брайаном Стаком.

Список серий

1 сезон (2014—2016)

«Мини-серии» (2015—2016)

2 сезон (2017—2018)

3 сезон (2018)

4 сезон (2019—2020) 

В это время куклы Тома, Бена, Анджелы, Джинджера, Хэнка и Бекки были проданы, когда закончились съёмки этого сезона.

5 сезон (2020—2021)

6 сезон (2023) 
6 сезон, дата выхода: 2023.
В этом году должны выйти несколько серий 6 сезона, последняя серия выйдет в 2024 году. Одна серия будет под названием "Возращение Тома Хауса".

Роли озвучивали

Русский дубляж 

 Режиссёр дубляжа — Ольга Плетнёва.

Русский дубляж (The Kitchen Miami) 
Роли дублировали:

Русский дубляж (студия «Селена») 
Роли дублировали:

Примечания

Ссылки 
 

Веб-сериалы Австрии
Веб-сериалы Испании
Анимационные веб-сериалы
Веб-сериалы, запущенные в 2015 году
Мультсериалы о котах
Мультсериалы о собаках
Говорящий Том и друзья